Hay kan som auktorsförkortning betyda:

 William Perry Hay
 Alistair Hay
 Jennifer M. Hay
 Oliver Perry Hay

Robotskapade auktorsförkortningar